Жименельс-и-эль-Пла-де-ла-Фон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 55,8 км². Население — 1183 человека (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Сей (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina oficial de l’Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды